Purroy puede referirse a:

Lugares

 La localidad aragonesa de Purroy de la Solana, localidad de la provincia de Huesca.
La localidad aragonesa de  Purroy, del municipio de Morés, en la provincia de Zaragoza.
Otros
 El apellido aragonés Purroy.

 El zoólogo español Francisco Purroy.
John Purroy Mitchel, exalcalde de la ciudad de Nueva York.